Аурель Болеслав Стодола (; 1859—1942) — словацкий учёный, педагог, инженер-конструктор. Основатель прикладной термодинамики, турбиностроения. Поддерживал дружеские отношения с Альбертом Эйнштейном.

Биография 
С 1877 года изучал машиностроение в Политехнической школе в Будапеште, затем, в 1878 году в Политехническом институте в Цюрихе, где получил диплом с отличием в 1881 году. После окончания учёбы помог восстановить разрушенное пожаром производство на кожевенном заводе своего отца. С 1884 по 1892 годы работал на машиностроительном заводе Ruston в Праге.

С марта 1892 года был профессором в области машиностроения в Швейцарском политехническом институте (в настоящее время — швейцарская высшая техническая школа Цюриха). Одним из его студентов был Альберт Эйнштейн.

В 1892 году Стодола основал турбомашинную лабораторию, известную в настоящее время как :en:Laboratory for Energy Conversion. Стал известен как специалист в области турбомашин и тепловых двигателей. Сформулировал названный его именем закон о производительности турбин. Консультации Стодолы сыграли важную роль при создании Генри Зоэлли в 1903 году его первой многоступенчатой турбины и Гансом Хольцвартом в 1905 году первой готовой к производству газовой турбины.

В 1903 году опубликовал книгу Die Dampfturbinen und die Aussichten der Wärmekraftmaschinen: Versuche und Studien, в которой рассмотрена термодинамика турбин, подняты темы газодинамики, вибропрочности, сопротивления материалов элементов конструкций, в том числе быстровращающихся, концентрации механических напряжений на отверстиях.

В сотрудничестве с Фердинандом Зауэрбрухом разработал протез руки.

Написал книгу «Мысли о вере с точки зрения инженера» (Springer-Verlag, 1931). Кроме того, Стодола занимался философскими и экономическими вопросами и переписывался с Альбертом Эйнштейном и Альбертом Швейцером.

После выхода на пенсию в 1929 году продолжал вести исследования.

Братья: Корнел Милан и Эмил Стодола.

Библиография 
 Паровые турбины и будущность тепловых двигателей. — 1904.
 Теория автоматического регулирования. — : 1949.

Примечания

Ссылки 
 
 Virtual Exhibbition from the Library of the ETH Zürich 
 Fund of A. Stodola

Изобретатели Словакии
Наука в Словакии
Механики XX века
Учёные Австро-Венгрии
Преподаватели Цюрихского университета
Почётные доктора Ганноверского университета
Члены-корреспонденты Французской академии наук